Историческое фэнтези — категория фэнтези и жанр исторической литературы, включающая фэнтезийные элементы (такие, как магия) в более «реалистичное» повествование. Существует много кроссоверов с другими поджанрами фэнтези; те, которые классифицируются как Артурианские, Кельтские или Тёмные века, также могут быть легко помещены в историческое фэнтези. Истории, соответствующие этой классификации, обычно происходят до 20-го века.

Фильмы этого жанра могут иметь сюжеты, действие которых происходит в библейские времена или классическую древность. У них часто есть сюжеты, отчасти основанные на мифологии или легендах греко-римской истории или окружающих культур той же эпохи.

Описание 
Историческое фэнтези обычно использует один из четырёх общих подходов:

 Магия, мифические существа, такие как драконы или другие сверхъестественные элементы, такие как магические кольца, невидимо сосуществуют с земным миром, при этом большинство людей не знают об этом. В этом жанр имеет близкое сходство с современным фэнтези. Это обычно пересекается с тайным историческим тропом. В качестве альтернативы, повествование автора показывает или подразумевает, что к настоящему времени магия «отступила» от мира или будет скрыта для всех, кроме нескольких посвящённых, чтобы позволить истории вернуться к знакомой версии, которую мы знаем. Пример этого можно найти в книге Лорда Дансени «Тень простирателя», действие которой происходит в Испании, но заканчивается тем, что маг в ней удаляет себя и всех романтических существ из мира, тем самым положив конец Золотому веку.
 Жанр также может включать альтернативную историю, где прошлое или настоящее было значительно изменено, когда фактическое историческое событие оказалось по-другому.
 История происходит во вторичном мире с конкретными и узнаваемыми параллелями с известным местом (или местами) и определённым историческим периодом, вместо того, чтобы принимать географическое и историческое «смешивание и сочетание», которое предпочитают другие произведения фэнтези вторичного мира. Однако многие, если не большинство, работы авторов фэнтези черпают идеи и вдохновение из реальных событий, что делает границы этого подхода неясными.
 Историческое фэнтези также может разворачиваться в вымышленном мире, который напоминает период из истории, но не является реальной историей.

Все четыре подхода пересекаются в поджанре стимпанка, обычно связанном с научной фантастической. Однако не все стимпанк-фэнтези относятся к историческому поджанру фэнтези.

Поджанры

Арабское фэнтези 
После того, как французский перевод Антуана Галлана «Тысяча и одна ночь» стал популярным в Европе, многие писатели писали фэнтези, основанное на романтическом образе Галлана Ближнего Востока и Северной Африки. Ранние примеры включали сатирические сказки Антуана Гамильтона и произведение Вольтера «Задиг». Англоязычная работа в арабском жанре фэнтези включает проиевзедения «Расселас» Сэмюэля Джонсона, «Сказки о Гении» Джеймса Ридли (1764), «Ватек» Уильяма Томаса Бекфорда (1786), «Бритье Шагпата» Джорджа Мередита (1856), «Халед» (1891) Фрэнсиса Мариона Кроуфорда и «Хасан» Джеймса Элроя Флекера (1922).

В конце 1970-х годов интерес к поджанру возродился с произведением Пирса Энтони «Хасан» (1977). За ним последовало несколько других романов, перерабатывающих арабскую легенду: метафикционный «Арабский кошмар» (1983) Роберта Ирвина, детский роман Дианы Уинн Джонс «Замок в воздухе» (1990), юмористический роман Тома Холта «Джинн Рамми» (1995) и «Падение королевства».

Кельтское фэнтези 
Кельтское фэнтези связано с историческим фэнтези и кельтской исторической литературой. Кельтское историческое фэнтези включает такие произведения, как серия Кэтрин Керр «Деверри» или трилогия Терезы Эджертон «Зеленый лев». Эти работы частично основаны на древних кельтских культурах. Отдельный фольклор Ирландии, Уэльса и Шотландии иногда использовался без разбора, иногда с большим эффектом, как в трилогии Пола Хейзела «Finnbranch», «Yearwood» (1980), «Undersea»(1982) и «Winterking» (1985); другие писатели выделились, что используют один источник.

Известные работы, вдохновленные ирландской мифологией, включали «Золотой горшок» Джеймса Стивенса (1912), «Проклятие мудрой женщины» лорда Дансани (1933), юмористический романа Фланна О’Брайена «На плавании двух птиц» (1939), «Гачие Морригана» «Звуеи Морригана» Пэта О’Ши (1985) и романы Питера Тримэйна, Моргана Лливелина и Грегори Фроста.

Особенно влиятельной была валлийская традиция, которая связана с королём Артуром и её коллекцией в одном произведении Мабиногион. Одним из влиятельных пересказов этого была фэнтезийная работа Эванджелин Уолтон: «Остров Могучих», «Дети Ллира», «Песня Рианнона» и «Принц Эннуна». Валлийской области кельтского фэнтези было написано значительное количество художественной литературы другими заметными авторами валлийского кельтского фэнтези являются Кеннет Моррис, Джон Каупер Поуис, Вон Уилкинс, Ллойд Александер, Алан Гарнер и Дженни Ниммо.

Шотландское кельтское фэнтези встречается реже, но Джеймс Хогг, Джон Фрэнсис Кэмпбелл (Миф о кельтском драконе, 1911), Фиона Маклауд, Уильям Шарп, Джордж Маккей Браун и Дебора Тернер Харрис написали материал, основанный на шотландских мифах и легендах.

Фэнтези, основанное на бретонской фольклорной ветви кельтской мифологии, не часто появляется на английском языке. Тем не менее, несколько известных писателей использовали такой материал; «The Demoiselle d’Ys» (из «Короля в жёлтом», 1895) Роберта Чемберса и «Creep, Shadow!» (1934) Абрахама Мерритта опирались на бретонскую легенду о потерянном городе Кер-Ис, в то время как «Баллада об Аотру и Итрун» (1930) Толкин, Джон Рональд Руэл — это повествовательное стихотворение, основанное на бретонской легенде о Корригане.

Классическое фэнтези 
Классическое фэнтези — это поджанр фэнтези, основанный на греческих и римских мифах. Символизм классической мифологии оказывает огромное влияние на западную культуру, но только в 19 веке он использовался в контексте литературного фэнтези. Ричард Гарнетт («Сумерки богов и других сказок», 1888, перевыпущенный в 1903 году) и Джон Кендрик Бэнгс («Олимпийские ночи», 1902) использовали греческие мифы в сатирических целях.

Среди писателей 20-го века, которые широко использовали поджанр, были Джон Эрксин, который продолжил сатирическую традицию классического фэнтези в таких работах, как «Частная жизнь Елены Тройской» (1925) и «Венера, одинокая богиня» (1949). Иден Филпоттс использовал греческие мифы, чтобы сделать философские замечания в таких произведениях, как «Пан и Близнецы» (1922) и «Остров Цирцеи» (1925). «Власть волшебства» Джека Уильямсона («Неизвестные миры», 1940) — это приключенческая история, основанная на легенде о Тесее. Несколько романов Томаса Бернетта Суонна основаны на греческом и римском мифе, включая «День Минотавра» (1966). «Огненный бренд» (1986) Марион Циммер Брэдли и «Олимпийские игры» (2004) Лесли Уот — классические фэнтезийные сказки с феминистскими оттенками. Гай Гэвриэл Кей, который сделал карьеру из исторического фэнтези, поставил два своих романа в серии «Сарантийская мозаика» в параллельном мире, сильно отражающем Византию Юстиниана I.

Фэнтезийный стимпанк 
Фэнтезийный стимпанк — это один поджанр исторического фэнтези, действие которого обычно происходит в викторианскую или эдвардианскую эпоху. Технология Steam, смешанная с викторианской или готической архитектурой и технологиями, является наиболее широко признанной интерпретацией этого жанра. Одной из самых популярных характеристик стимпанка является появление голого часового механизма, ржавых передач и двигателей. Некоторые работы в этом жанре являются альтернативной историей.

Фэнтезийный гасламп 
Фэнтези гасламп — это поджанр как стимпанка, так и исторического фэнтези, действие которого происходит в альтернативной вселенной, основанной на викторианской или эдвардианской эпохах. Однако магия играет более важную роль, чем механическая технология эпохи.

Пороховое фэнтези 
Подобно стимпанку, пороховое фэнтези считается на шаг ниже своего более популярного двоюродного брата. Пороховое фэнтези сочетает элементы эпического фэнтези (магия, мифические существа, эльфы, эпический масштаб) с винтовками и железными дорогами. Это относительно новый поджанр, но он набирает популярность. Он отличается от стимпанка тем, что держится подальше от фантастических изобретений (эфирабли, машины и т. д.), которые распространены в стимпанке. Его также иногда называют «мышами и магией». Пороховое фэнтези, как правило, происходит в мире с примерно эквивалентными технологиями миру в XVII—XIX веках, особенно в последние эпохи. Как правило, пороховая фантазия также включает элементы реальных технологий, такие как паровая энергия, телеграфия и в некоторых случаях ранние телефоны или двигатели внутреннего сгорания.

Примеры порохового фэнтези включают серию «Татуировки крови монстра» от D. М. Cornish (2006—2010), «Стальной алхимик» Хирому Аракавы (2001—2010), «Террховая тетралогия» Уильяма Кинга (2011-) и трилогия «Порошковый Маг» Брайана Макклеллана (2013—2015).

Средневековое фэнтези 
Средневековое фэнтези включает произведения, действие которого происходит в средние века и в вымышленных мирах в периоды времени, напоминающие средневековье. Этот поджанр распространён среди ролевых игр и литературы в жанре фэнтези. Он часто включает элементы средневековой европейской культуры и общества, включая монархическое правительство, феодальную социальную структуру, средневековую войну и мифические образования, распространенные в европейском фольклоре.

Доисторическое фэнтези 
Истории, действие которых происходит в доисторические времена и изображающие жизнь доисторических людей. Примеры доисторического фэнтези включают серию Джин Ауэл «Дети Земли» (1980—2011) и «Хроники древней тьмы» Мишель Пейвер.

Уся 

Уся, буквально означающее «герои боевых искусств», является поджанром квазифэнтези и боевых искусств в литературе, телевидении и кино. Уся занимает видное место в поп-культуре китайскоязычных районов, а наиболее важные писатели посвятили последователей.

Жанр умя представляет собой смесь философии xiá («код чести», «этическая личность», «герой») и долгой истории Китая в wǔshù («кун-фу» или «боевые искусства»). Боевик, который следует кодексу xiá, называется фехтовальщиком, или xiákè («цивальный гость»). Японские традиции самурайского бусидо, английские рыцарские традиции и американские западные традиции имеют некоторые общие аспекты с китайскими традициями фехтовальщика Сиа. Однако фехтовальщику не нужно служить лорду или обладать какой-либо военной мощью, и он не должен быть из аристократического класса.

См. также 
 Альтернативная история
 Криптоистория

Примечания 

Поджанры фэнтези
Исторические художественные произведения